21-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2012—2013 роках. Титул чемпіона Росії здобув футбольний клуб «ЦСКА».

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|30 травня/3 червня 2013

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на soccerway.com

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2012 у Росії
2013 у Росії
Росія
Росія